Tončić-Sorinj ist der Familienname folgender Personen:
 Josip Tončić-Sorinj (1847–1931), dalmatinischer Journalist und Politiker
 Kamilo Tončić-Sorinj (1878–1961), jugoslawischer Museumsleiter
 Lujo Tončić-Sorinj (1915–2005), österreichischer Diplomat und Politiker
 Veva Tončić (geb. Tončić-Sorinj, 1912–1992), österreichische Bildhauerin